La Večna lista fudbalskih prvenstva Jugoslavije ("classifica perpetua dei campionati calcistici jugoslavi") è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nel campionato jugoslavo, dal 1923 al 1992.

Prva savezna liga (1946-1992) 
 Non viene computata la stagione 1945, disputata da selezioni repubblicane anziché da squadre di club.
 Su rsssf e strategija viene riportato, al 34º posto, il , che in realtà è il .

Državno prvenstvo (1923-1940) 
 Come provenienza è indicata la repubblica attuale, ma nel Regno di Jugoslavia il paese era diviso diversamente.

Totale (1923-1992) 
 La media-punti è calcolata sui punti effettivamente conquistati col classico sistema (2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta) e senza eventuali punti di penalizzazione.

Note

Bibliografia 
 Planet Football nº 14, luglio 1998, pagina 14, Mariposa Editrice

Collegamenti esterni

Voci correlate 
 1. liga
 2. liga
 3. liga
 Kup Maršala Tita
 Classifica perpetua della Druga savezna liga
 Classifica perpetua della Prva liga SR Jugoslavije

Jugoslavia